Messier 94, spiralna galaksija u zviježđu Lovački Psi
 M-94, oprema za kriptografiju, koristi je Vojska SAD-a
 M-94 (autoput u Michiganu, SAD)